Новошипуновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новошипуново.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1321 человек, в том числе 639 мужчин и 682 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новошипуново.

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района